Memory kan avse:

Memory (spel) – ett enkelt kortspel som tränar minnet även kallat "Komihåg".
Memory (sång) – en balladlåt, skriven av Andrew Lloyd Webber till musikalen Cats.